Jacek Tomczak (ur. 1973) – polski polityk
 Jacek Tomczak (ur. 1990) – polski szachista